PRV ist die Abkürzung für:
 Pahl-Rugenstein Verlag, Deutschland
 Partido de la Revolución Venezolana, eine venezolanische Partei
 Parti radical valoisien, eine französische Partei
 Pseudorabiesvirus, ein vor allem Schweine befallendes Virus, siehe Pseudowut
 Patent- och registreringsverket, das schwedische Patentamt
 einen Motor, siehe PRV-Motor
 Park Royal Vehicles, ein ehemaliges britisches Karosseriebauunternehmen
 Pauschalreiseverordnung (Langtitel: Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen)
 Privatrezept

PRV